Аэродром Лахта — недействующий военный аэродром ВМФ в 22 км к юго-востоку от города Архангельск. Находился в 4 км юго-западнее города Новодвинск, в 2 км восточнее посёлка Катунино, или Архангельск-27 (в этом посёлке располагался воинский гарнизон).

Подразделения, базировавшиеся на аэродроме Лахта, входили в состав авиации Северного Флота и выполняли различные задачи — разведку, сопровождение конвоев, удар по морским и сухопутным целям, а также решение научно-испытательных задач.

Аэродром располагает одной ВПП с искусственным покрытием. В настоящее время аэродром не используется и частично разобран. Западная часть БВПП в хорошем состоянии и используется АОН по договору аренды НП "Аэроклуб Авиасервис"

Данные аэродрома 
Наименование Лахта [eng] Lakhta

Индекс аэродрома ЬЛАЛ / XLAL

Превышение 27 метров

КТА N64.38133° E040.72233°

ВПП длина м - 3115, ширина м - 57  

МПУ 076°/256°, ИПУ 091°/271°

Круг полётов LL

История 
Перед Великой отечественной войной на озере Холмовском близ п. Лахта был оборудован гидроаэродром.
 На гидроаэродроме базировались:
   337-й морской авиационный полк в составе 14-й смешанной авиационной дивизии, на импортных гидросамолётах PBN-1 и PBY-6, в дальнейшем заменены на отечественные Бе-6.  В декабре 1947 года 14-я САД была расформирована и 337-й МДРАП стал отдельным. В январе 1955 года полк вошёл в состав Беломорской военной флотилии, а с 1957 года полк был переподчинён 12-й авиационной группе ВВС СФ (бывш. ВВС Бел.ВФ). В апреле 1958 года, на основании директивы ГК ВМФ №ОМУ/1/27032 от 28.01.1958 г. полк переформирован в 265-ю эскадрилью (265-я ОМДРАЭ), с подчинением командиру 380-й смешанной авиационной дивизии. Эскадрилья расформирована в 1960 году.
  49-я отдельная морская разведывательная авиационная эскадрилья ВВС Северного флота. Сформирована в 1939 году на гидроаэродроме остров Ягодник, на вооружении были 13 самолётов МБР-2. По состоянию на 22 июня 1941 года эскадрилья составом 10 машин базировалась на оз. Холмовском. Во время войны эскадрилья периодически действовала с гидроаэродрома Моржовец, выполняя задачи разведки и противолодочной обороны. Также эскадрилья привлекалась для ночных бомбовых ударов, действуя с оперативного сухопутного аэродрома Ваенга. Эскадрилья расформирована 14 ноября 1942 по причине низкой исправности самолётного парка - по состоянию на 1 октября имелся всего один исправный МБР-2. 
  22-й отдельный морской разведывательный полк был сформирован в 1942 году из состава Ейского ВМАУ и Николаевского ВМАУ. На вооружении полка имелось 32 машины МБР-2. 18 сентября 1942 года полк включён в 3-ю АГ Бел.ВФ, базируясь на оз. Холмовское. В ноябре на доукомплектование полка направлен л/с расформированной 49-й ОМДРАЭ. 15 апреля 1944 года полк был расформирован, личный состав и техника обращены на формирование 54-го смешанного авиационного полка.
  54-й смешанный авиационный полк ВВС Бел.ВФ формировался на аэродроме Холмовском (Лахта) в 1944 году (пр. НК ВМФ №0933), с оперативным подчинением командиру Новоземельской ВМБ. Эскадрильи полка дислоцировались на аэр. Белушья Губа, Лахта и Рогачёво. Во второй половине 1944 года полк перелетел в операционную зону Йоканенской ВМБ (АЭ МБР-2 - на аэр. Ягодник, АЭ Р-40 на аэр. Поной). Осенью 1945 года полк расформирован.

Сухопутный аэродром Лахта, вероятно, первоначально был организован для берегового базирования самолётов-амфибий, а впоследствии и колёсных самолётов. На аэродроме в разное время размещались:

 з-й учебный авиационный полк ВВС СФ сформирован на базе 11-й учебной авиационной эскадрильи (с аэр. Ягодник) в 1943 году (пр. НК ВМФ №0841), с базированием на аэродроме Лахта. На вооружении полка были самолёты "Бостон" и "Аэрокобра". 14 июля 1945 года полк расформирован.
 95-й скоростной бомбардировочный авиационный полк сформирован 19 апреля 1940 года в составе Московского военного округа. В феврале-марте 1941 года полк перевооружён на Пе-2, а уже к августу этого года, в результате тяжёлых потерь полк отправлен на переформирование, где в течение августа-сентября переучился и получил тяжёлые истребители Пе-3, и был переименован в 95-й истребительный авиационный полк 6-го авиационного корпуса ПВО. До начала весны полк работал, выполняя задачи ПВО Москвы, сопровождение транспортных самолётов и выполнение  бомбо-штурмовых ударов по наземным целям. 

Приказом НКО от 01.03.1942 года полк передан в состав формируемой Особой морской авиационной группы ВМФ. Полк перелетел на аэродром Ваенга, где работал по прикрытию морских конвоев союзников, а также наносил удары по кораблям и береговым объектам противника.

В 1947 году полк переименован в 574-й минно-торпедный авиационный полк (в/ч 26840). Место базирования - аэр. Ягодник.

С окончанием строительства нового бетонного аэродрома Лахта в 1956 году 574-й МТАП перебазировался на этот аэродром и влился в состав 12-й АГ ВВС Бел.ВФ. На вооружении полка были самолёты Ил-28.

В 1957 году полк стал получать самолёты типа Ту-16, а 1961 году он стал именоваться 574-м отдельным минно-торпедным авиационным полком дальнего действия (дивизия в этом году была расформирована).

В 1983 году полк вошёл в состав 5-й МРАП ВВС СФ.

В 1990-1991 гг полк переучивался на ракетоносцы Ту-22М3. Самолёты в полк прибыли из расформированного 170-го гв. МРАП ВВС БФ.

1 июля 2002 года, на основании Директивы ГШ ВМФ №703/1/091 от 01.11.2001 574-й ордена Ленина и ордена Красного знамени морской ракетоносный авиационный полк ВМФ был расформирован.

 12-я авиационная группа, затем 380-я смешанная авиационная дивизия, (259-я смешанная авиационная дивизия). Управление дивизии базировалось в п. Катунино. Дивизия ликвидирована в "рамках дальнейшего сокращения Вооружённых сил СССР" 1 июля 1960 года.

 В составе 12-й АГ ВВС СФ 25.10.1957 года сформирован 918-й отдельный испытательный авиационный полк специального назначения (в/ч 09914). Полк предназначался для контроля над проведением испытаний создаваемого ракетного оружия. Место базирования полка - аэродром Ягодник.

В период 1959-1960 гг на базе полка сформированы 271-я и 273-я отдельные испытательные авиационные эскадрильи специального назначения. В декабре 1960 года 273-я ОИАЭ СпН передана на ЧФ, для проведения испытаний ракетного комплекса П-35. 271-я ОИАЭ СпН в 1962 году переформирована в 365-й отдельный испытательный авиационный полк специального назначения, с базированием на аэр. Лахта..

В 1977 году полк реорганизован в 400-й отдельный испытательный авиационный полк специального назначения, без изменения места дислокации. На вооружении полка имелись следующие типы авиатехники:
 1-я АЭ - Ил-18, Ан-26, Ил-14
 2-я АЭ - Ми-4
 3-я АЭ - Ми-4
Задачей полка было отслеживание траекторий ракет морского и наземного базирования, поиска упавших ступеней ракет по трассам, обследование мест падения головных частей и сбор их останков, осмотр территории на предмет отсутствия посторонних лиц, а также транспортные и пассажирские перевозки. Полк обслуживал полигон на Новой Земле.

С 1 декабря 1993 года полк подлежал расформированию, однако из-за начавшегося в это время бардака передача техники в другие части растянулась до августа 1995 года.

Катастрофы и происшествия 
7 марта 1964 года, при заходе на посадку, из-за неправильных действий борттехника произошла остановка двигателей самолёта Ли-2, принадлежащего 365-му ОИАП СпН. Самолёт разбился , экипаж получил травмы, бортовой техник ст. л-т Герасименко С.В. - погиб

23 января 1966 г. катастрофа Ан-8. Подразделение: ВВС СФ, 912-й ОТАП (Корзуново). Самолёт разбился при заходе на посадку на аэр. Лахта из-за обледенения. Перевозил командование 392-го ОДРАП (Кипелово) на совещание. На борту погибло 25 человек. Экипаж: КК к-н Кропанёв; ст. л-т Сафонов; ст. л-т Афанасьев; ст. л-т Гофман; ст. л-т Свинаренко.

08.09.1967 года. Ту-16, КК  п/п-к Гриднев, аэродром Лахта. Самолёт столкнулся с землёй при выполнении взлёта. Экипаж погиб.

06.10.1967 года Ту-16 КК к-н Чаманский Б.И. При заходе на посадку из-за ошибки летчиков столкнулся с землёй. Весь экипаж, кроме КОУ, погиб (5 человек).

21 февраля 2002 года при заходе на посадку на ВПП № 08 потерпел катастрофу самолёт Ан-26 морской авиации ВМФ России. 17 человек погибли и ещё трое ранены.

1 сентября 2012 года самолёт Як-18Т, выполнявший заказной полёт упал в 300 метрах от ВПП аэродрома и загорелся. В катастрофе погибли 4 человека, все кто находился на борту.

Гонки 
В разное время на ВПП аэродрома Ассоциация любителей автоспорта проводила чемпионаты Архангельской области по дрэг-рейсингу.

Прочее 
В гарнизоне дома офицеров Катунино в 2000 году была создана музыкальная группа «Славяне», ставшая популярной сначала на Северном флоте, а потом во всей Морской авиации РФ. Группе принадлежит авторство популярных песен «Ракетоносцы» и «Морская авиация».

Литература и источники

Примечания

Ссылки 

 Авиация ВМФ СССР
 Фотография аэродрома с «высоты птичьего полета» на Airliners.net
 Расследование авиационного происшествия 01.09.2012 на воздушном транспорте МАК

Аэродромы Архангельской области
Аэродромы ВМФ России
Закрытые военные аэродромы России
Военные аэродромы СССР